Göddertz ist der Familienname folgender Personen:

 Aloys Göddertz (1812–1872), deutscher Kaufmann, Publizist und Politiker
 Thomas Göddertz (* 1960), deutscher Politiker (MdL, SPD)
 Wolfgang Göddertz  (1944–2016), deutscher Künstler

Siehe auch:
 Gödderz